Michael Hare (1909–1968) – amerykański architekt
 Michael Hare (1938–2018) – brytyjski arystokrata i ekolog, 2. wicehrabia Blakenham